Хлумецкий — фамилия.

Известные носители:

 Хлумецкий, Адам (1854—1938) — псевдоним чешского писателя Франтишека Кужели (František Kužela).
 Хлумецкий, Иоганн фон (1834—1924) — австрийский политический деятель.